Demonstration kan syfta på:

  Demonstration (folk) – en händelse där folk visar upp en åsikt genom att samlas i grupp
 Vetenskaplig demonstration – utförandet av ett experiment för att demonstrera vetenskapliga principer,
 Demonstration (musikalbum) – ett musikalbum av PJ Harvey

Se även 
 Demonstrator –  i äldre tid tjänstetitel för forskare i naturalhistoria eller botanik med tjänsteställning under professor
 Demoversion – en begränsad version av ett fullständigt datorprogram eller dator-/TV-spel
 Demo